Влади́мир Алекса́ндрович Аве́рченко () — российский государственный и политический деятель. Внучатый племянник писателя, сатирика, театрального критика Аркадия Аверченко.

Биография 
Родился в многодетной шахтерской семье. Окончил Белокалитвинский техникум по специальности «техник-электрик», Новочеркасский политехнический институт по специальности «инженер-строитель», кандидат экономических наук.
 1965 — 1969 — Белокалитвинский политехнический техникум (учёба);
 1969 — 1971 — Служба в РВСН СССР - зам.командира взвода, зам.секретаря комсомола части (Краснознамённый Киевский военный округ);
 1971 — 1975 — Рабочий, инженер, заместитель начальника управления «Алюминстрой»;
 1975 — 1980 — Инструктор, заместитель заведующего отделом Белокалитвинского горкома КПСС;
 1980 — 1989 — Руководитель строительных организаций «Алюминстрой», «Промстрой» и др. (Строительство крупных промышленных комплексов металлургии, машиностроения, химии, промстройматериалов, энергетики и др.); Неоднократно избирался депутатом Белокалитвинского и Новочеркасского городских Советов народных депутатов;
 1989 — 1998 — Заместитель председателя горисполкома, первый заместитель главы администрации, первый заместитель мэра Новочеркасска Ростовской области. Разработал и на практике внедрил систему реформы ЖКХ, сочетающую рыночные механизмы в ЖКХ с социальной защитой незащищенных слоев населения, работал над совершенствованием управления городскими структурами (наладил и организовал синхронизированную работу коммунальных служб, создал первые ТСЖ в России), публиковал статьи, книги, внедрял свои идеи в практику, активно продвигал свои наработки в прессе и на общероссийский уровень.
1998 — 1999 — Заместитель губернатора Ростовской области — министр экономики, международных и внешнеэкономических связей правительства Ростовской области (Разработал экономическую программу развития Ростовской области до 2010 года; Достиг договоренности с Европейским банком реконструкции и развития по льготному кредитованию для производств на территории Ростовской области).
 1998 — 1999 — Возглавлял экономический Совет Ассоциации «Северный Кавказ» (11 субъектов РФ).
 1999 — 2003 — Депутат Государственной Думы ФС РФ третьего созыва (142-й Белокалитвинский одномандатный избирательный округ) — член депутатской группы «Народный депутат».
 2000 — 2003 — Заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ (Курировал комитеты: по аграрным вопросам; по вопросам местного самоуправления; по природным ресурсам и природопользованию; по регламенту и организации работы Государственной Думы);
 2000 — Доверенное лицо кандидата в Президенты РФ В.В.Путина;
 2000 — 2003 — Руководитель делегации Федерального Собрания РФ в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС);.
 2001 — 2003  — Член Президиума Российского Союза Промышленников и Предпринимателей РСПП.
 июнь 2003 — Избран на сессии ПАЧЭС вице-председателем ПАЧЭС, сроком на 2 года;
 2000 — 2003 — Координировал межпарламентские связи Государственной Думы РФ с парламентами стран Центральной и Южной Америки;
 2000 — 2003 — Председатель межфракционной депутатской группы «Юг России» в Государственной Думе РФ;
 2001 — 2003 — Председатель экспертного Совета Государственной Думы РФ по Макроэкономическим проблемам;
 с 2003 — Депутат Государственной Думы ФС РФ четвёртого созыва (142-й Белокалитвинский одномандатный избирательный округ) — Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, фракция «Единая Россия», сложил полномочия досрочно в связи с назначением руководителем Федерального Агентства РФ;
 2004 — 2005 — Руководитель Федерального Агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Правительства РФ (Росстрой России); Принят первый Жилищный Кодекс (ЖК РФ) в современной России. (Предыдущий ЖК действовал с 1984 года).
 2004 — По поручению Правительства РФ организовал проектирование и строительство Комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга;
 2004 — 2005 — Заместитель руководителя рабочей группы при Администрации Президента РФ и один из инициаторов подготовки Национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», инициировал программу переселения из ветхого и аварийного жилья, создал центр по обеспечению жильём военнослужащих уволенных в запас;
 2004 — 2006 — Председатель Совета директоров АО «Мосметрострой»;
 2005 — 2006 — Заместитель Министра Регионального развития Российской Федерации;
 с 2006 — Председатель Совета Академии Современного Строительства, профессор кафедры «Финансовая стратегия» Московской школы экономики МГУ им. М.Ломоносова;
 2006 — 2013 — Председатель Совета директоров Инвестиционной Группы Компаний «Бизнес Центр»;
 2013 — 2017 — Ректор Института Проблем Саморегулирования;
 с 2013 — Член научно-экспертных советов при Совете Федерации РФ;
 2014 — 2020— Советник Заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллина Марата Шакирзяновича;
 2014 — 2019— Член Общественного Совета Минстроя РФ;
 с 2015 — Член Совета по саморегулированию и комитета по строительству Торгово-промышленной палаты РФ;
 2016 — вышел из партии «Единая Россия»;
2020 —  Председатель Совета директоров Национальной Концессионной Компании;
2021 —  Директор по взаимодействию с органами власти и общественными организациями МСК "БЛ ГРУПП"

Публикации 
 «Опыт работы в г. Новочеркасске по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к рыночным условиям и приватизации» (1992)
 «Прогресс и экологические проблемы» (1996)
 «Деловые зори Новочеркасска т.1-й» (1996)
 «Деловые зори Новочеркасска т.2-й» (1996)
 «Развитие финансовой инфраструктуры в среднем городе России»(1996)
 «Инвестиционные процессы в регионе: мотивы, стимулы и риск» (1996)
 «Специфика российского экономического регионализма» (1996)
 «Кондоминиумы — вовлечение населения в процесс управления жилищным фондом на примере г. Новочеркасска» (1994—1997)
 «Жилищные субсидии в контексте реформы в г. Новочеркасске Ростовской области» (1994—1997)
 «Инвестиционный климат в России» (1997)
 «Поведение инвесторов региональной экономики» (1998)
 «Стратегия региональной экономики» (1999)
 «Концепция экономической политики Ростовской области» (1999)
 «Иностранные инвестиции — региональный аспект» (1999)
 «Состояние и развитие малого предпринимательства в Ростовской области в 1998 году» (1999)
 «Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Продовольственная безопасность» (2000)
 «Совершенствование системы безналичного денежного обращения в России» (2002)
 «Исторический аспект взаимоотношения бизнеса и государства, возможности и ограничения в процессе трансформации бизнеса в субъект политики» (2003)
 «Единый универсальный чек — новое платежное средство для национальных и международных расчетов» (2003)
 «Жилищное строительство — старая песня о главном» (2005)
 «Перспективы формирования и развития рынка доступного жилья в России» (2005)
 «Принципы жилищного кредитования» (2006)
 «Реанимация ЖКХ России. („От А до Я: Где находится наше коммунальное хозяйство“).» (2011)
 «Современный город: состояние систем жизнеобеспечения. Проблемы и возможности.» (2011)

Звания и награды 
 заслуженный строитель Российской Федерации
 почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
 медаль «Ветеран труда»
 орден Русской православной церкви Святого Даниила Московского
 Почетный гражданин города Белая Калитва Ростовской области
Медаль «В память 1000-летия Казани»
 Почетный гражданин Ла-Паса (Боливия)

Семья 
Супруга - Аверченко (Рыжкова) Надежда Константиновна.

Дети - Альбина, Дмитрий, Алексей.

Двоюродный брат - Аверченко Виталий Петрович - украинский актёр и режиссёр, народный артист Украины.

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте Государственной думы

Члены КПСС
Члены «Единой России»
Кандидаты экономических наук
Выпускники Южно-Российского политехнического университета
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Почётные граждане Белой Калитвы
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Заместители председателя Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва